Чемпіонат Косова з футболу 2022—2023 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Косова.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Перша фаза

Друга фаза

Лідери чемпіонату

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу Косова 
 Суперліга Косова на soccerway 

2023
Косово
Косово
2022 у європейському спорті
2023 у європейському спорті